Le terme funambule peut faire référence à:

 un funambule : un artiste de cirque, héritier des danseurs de corde des  et s ;

 Funambule, le quatrième album studio de Grand Corps Malade ;

 Funambule, une tournée acoustique du chanteur français Raphael ;

 Le Funambule : un film documentaire réalisé par James Marsh en 2008 ;

 Funambules : un film français réalisé par Ilan Klipper et sorti en 2020 ;

 Le Funambule : un ancien théâtre situé à Avignon, aujourd’hui rebaptisé le Laurette Théâtre ;

 le Funambule Montmartre : un théâtre parisien privé ;

 le Théâtre des Funambules : une ancienne salle de spectacles parisienne située sur l’ancien boulevard du Temple ;

 Les Funambules : un recueil de nouvelles d'Antoine Bello ;

 Les Funambules : un roman de Mohammed Aïssaoui publié en 2020 par Gallimard ;

 le Funambule à cinq raies claires, ou Funambule du Nord : une espèce de rongeur.